Thuillier ist der Familienname folgender Personen: 

 Emilio Thuillier (1868–1940), spanischer Schauspieler
 François Thuillier (* 1967), französischer Tubist und Komponist
 Henry Fleetwood Thuillier (1868–1953), britischer Offizier
 Jacques Thuillier (1928–2011), französischer Kunsthistoriker
 Jean Thuillier (* 1921), französischer Psychiater und Schriftsteller
 Jean-Louis Thuillier (1757–1822), französischer Botaniker
 Louis Thuillier (1856–1883), französischer Biologe und Physiker
 Patrick Thuillier (* 1951), bretonischer Schriftsteller
 Pierre Thuillier (1932–1998), französischer Wissenschaftshistoriker
 Pierre Jean Louis Victor Thuillier (1765–1794), französischer Revolutionär und Politiker

Siehe auch:
 Tuilier